John Hanlon ist der Name folgender Personen

* John Hanlon (Leichtathlet) (1905–1983), britischer Leichtathlet
 John Hanlon (Sänger) (* 1949), neuseeländischer Sänger und Songwriter